Katarzyna – imię żeńskie

Miejscowości w Polsce 
 Katarzyna – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Piotrków Kujawski
 Katarzyna – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Przedecz

Osoby 
 Katarzyna – rosyjska mniszka prawosławna
 Katarzyna – córka księcia brzeskiego Ludwika I Sprawiedliwego i Agnieszki
 Katarzyna (1933-) – księżna Zjednoczonego Królestwa

Inne 
 Katarzyna – francuski serial telewizyjny z 1986 roku
 Katarzyna – rosyjski serial telewizyjny z 2014 roku
 Katarzyna – poemat Tarasa Szewczenki napisany w 1838

Zobacz też 

 święta Katarzyna – święta Kościoła katolickiego
 Święta Katarzyna – miejscowość w woj. dolnośląskim
 Święta Katarzyna – miejscowość w woj. świętokrzyskim
 Święta Katarzyna – miejscowość w Egipcie